Ludwig Grave ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Grave (Mediziner) (1547–1615), deutscher Mediziner
 Ludwig Grave (Kaufmann) (1729–1796), deutscher Kaufmann und Verbandsfunktionär 
 Ludwig Grave (Politiker) (1865–1938), deutscher Landwirt und Politiker, MdPL Hannover